Кошаркашка репрезентација Малте представља Малту на међународним кошаркашким такмичењима.

Учешће на међународним такмичењима

Европско првенство малих држава

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Малте

Малта
Репрезентације Малте